Rodney McCray (basket-ball) (né en 1961) : joueur américain de basket-ball ;
 Rodney McCray (baseball) (né en 1963) : joueur américain de baseball.